Billie pode ser:

Billie Joe Armstrong
Billie Piper
Billie Holiday
Billie Jean
Billie Jenkins
Billie Jean King
Billie Myers

Desambiguação